Epizzod est une collection littéraire des éditions de La Courte Échelle.

Concept 
Des romans publiés en format comics, illustrés par des bédéistes.

Les auteurs Marie-Sissi Labrèche, Matthieu Simard, Marie-Hélène Poitras, André Marois, Sophie Bienvenu et Benoît Bouthillette écrivent dans cette collection.

Collection littéraire